Мускис:

 Мускис, Мельчор — мексиканский военный и политик.
 Мускис — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Коауила.